En el universo ficticio de La Guerra de las Galaxias, Nien Nunb (Interpretado en las películas por Mike quinn) era el copiloto de la especie Sullustan que asistió a Lando Calrissian en la Batalla de Endor, dónde destruyeron la Segunda Estrella de la Muerte. Mientras Han Solo y Chewbacca, los dueños del Halcón Milenario (Millenium Falcon), cumplían con otra misión, la responsabilidad de llevar tal preciada nave a la batalla recayó sobre Lando Calrissian y Nunb. Finalmente, ambos lograron salvar a la Alianza Rebelde y acabar definitivamente con el terror armamentístico del Imperio.
Años más tarde en El despertar de la fuerza participó en la batalla de la base starkiller contra la Primera Orden.

Personajes de Star Wars
Aviadores ficticios

en:List of Star Wars characters#N